Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Estoniji.

Povijest
Estonija je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori